Tequila Sunrise je lahko:

 Tequila Sunrise - koktail pijača
 Tequila Sunrise (singl) - singl skupine Eagles